Андрей Селиванов: Селиванов, Андрей Анатольевич (род. 1966) — российский режиссёр и сценарист.
 
 Селиванов, Андрей Николаевич (1847—1917) — русский генерал от инфантерии, герой русско-японской и 1-й мировой войн.